Зеленцово — посёлок в Черняховском районе Калининградской области. Входит в состав Свободненского сельского поселения.

Население

История 
В XIX веке населённый пункт носил название Обелишкен. В 1889 году здесь была построена каменная кирха. В 1938 году Обелишкен был переименован в Шульценхоф.

В 1946 году Шульценхоф был переименован в посёлок Зеленцово.

Объекты культурного наследия 
Местного значения:
 Кирха 1889 года.

Примечания 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)